Bernardino hace referencia a varios artículos:

Personas
Bernardino (nombre)

Lugares
 Estrecho de San Bernardino, Filipinas.
 Condado de San Bernardino, California, EE. UU.
 San Bernardino (Paraguay), localidad del departamento de Cordillera.
 Distrito de San Bernardino, provincia de San Pablo, Perú.
 Parroquia San Bernardino (Caracas), municipio Libertador de Caracas, Venezuela.